Elitedivisionen er en dansk semi-professionel fodboldliga og den øverste række i Danmarksturneringen i kvindefodbold. Siden 2019/2020 sæsonen har rækken også heddet Gjensidige Kvindeligaen efter at forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring blev hoved- og navnesponsor for den danske kvindeliga.

Det første danske mesterskab for kvinder blev afviklet i 1973. Rækken under det nuværende navn blev dog først introduceret i 1994 og består af otte hold, der hver sæson møder hinanden på ude- og hjemmebane i alt tre gange. Efter 21 kampe kåres det bedstplacerede hold i rækken til Danmarksmester i fodbold for kvinder. Indtil 2005/06-sæsonen rykkede det lavest placerede hold direkte ned i 1. division, men det næstlavest placerede hold (rækkens nr. 7) spillede to kvalifikationskampe mod det næstbedst placerede hold fra 1. division om forbliven i rækken. Det ændrede sig fra sommeren 2007 efter DBU's repræsentantskab vedtog den nye strukur for de tre øverste rækker i ligaen ved deres årsmøde i 2006.

2006/07-sæsonen var en overgangsperiode, hvor det lavestplacerede hold efter afslutningen på sæsonen i stedte for direkte nedrykning derimod spillede to kvalifikationskampe mod det tredjebedst placerede hold i 1. division om en plads i 3F Ligaen 2007/08. Fra og med 2007/08-sæsonen blev 3F Ligaen udvidet med to hold (de to bedste hold fra 1. division), så Danmarks bedste kvinderække fremover består af 10 klubber. Samtidig skæres 1. division ned fra 12 til 10 klubber. De 10 klubber møder hinanden to gange i løbet af et grundspil, hvorefter rækken opdeles. De fire bedst placerede hold spiller dernæst et slutspil, hvor klubberne møder hinanden yderligere to gange. De seks dårligst placerede hold skal ud i et kvalifikationsspil. Antallet af turneringskampe udvides således fra 24 kampe for de fire bedste hold (der alle møder hinanden fire gange) og 23 kampe for de seks dårligst placerede hold (der alle møder hinanden tre gange).

I Maj 2020 blev det annonceret, at Dansk Boldspil-Union havde indgået en Tv-aftale med Discovery, hvor en række kampe vil blive vist på Eurosport 2 og Sport Live, samt streamingtjenesten Dplay.

Holdene i 2022-23-sæsonen 

 AGF
 Brøndby IF
 FC Nordsjælland
 FC Thy-Thisted Q
 Fortuna Hjørring
 HB Køge
 Kolding IF
 Sundby BK

Danmarksmestre 
Vindere af Elitedivisionen siden det første mesterskab i 1973:

 1973:  Ribe BK
 1974:  Ribe BK
 1975:  BK Femina
 1976:  Ribe BK
 1977:  BK Femina
 1978:  Ribe BK
 1979:  Ribe BK
 1980:  BK Femina
 1981:  B 1909
 1982:  HEI Århus
 1983:  B 1909 
 1984:  HEI Århus
 1985:  B 1909 
 1986:  HEI Århus
 1987:  HEI Århus
 1988:  HEI Århus
 1989:  HEI Århus
 1990:  HEI Århus
 1991:  HEI Århus
 1992:  B 1909 
 1993:  B 1909 
 1994:  Fortuna Hjørring
 1995:  Fortuna Hjørring
 1996:  Fortuna Hjørring
 1997:  HEI Århus
 1998:  HEI Århus
 1999:  Fortuna Hjørring
 2000:  Odense BK
 2001:  Odense BK
 2002:  Fortuna Hjørring
 2003:  Brøndby IF
 2004:  Brøndby IF
 2005:  Brøndby IF
 2006:  Brøndby IF
 2007:  Brøndby IF
 2008:  Brøndby IF
 2009:  Fortuna Hjørring
 2010:  Fortuna Hjørring
 2011:  Brøndby IF
 2012:  Brøndby IF
 2013: Brøndby IF
 2014: Fortuna Hjørring
 2015: Brøndby IF
 2016: Fortuna Hjørring
 2017: Brøndby IF
 2018: Fortuna Hjørring
 2019: Brøndby IF
 2020: Fortuna Hjørring
 2021: HB Køge
 2022: HB Køge

Referencer